Hiroyuki Yoshino ist der Name folgender Personen:

* Hiroyuki Yoshino (Drehbuchautor) (* 1970), japanischer Drehbuchautor
 Hiroyuki Yoshino (Synchronsprecher) (* 1974), japanischer Synchronsprecher